Biologia:
 Palczak madagaskarski – gatunek ssaka naczelnego

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Palczak – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm
 Edward Palczak – polski inżynier mechanik

Zobacz też:
 Palczakowate – monotypowa rodzina ssaków naczelnych